Casariego bezeichnet:
 Tapia de Casariego, eine Gemeinde Asturiens an der Costa Verde in Spanien

Casariego ist der Name folgender Personen:
 José María Díaz Casariego (1905–1970), spanischer Fotograf
 Mario Casariego y Acevedo (1909–1983), Erzbischof von Guatemala
 Martín Casariego (* 1962), spanischer Schriftsteller
 Nicolás Casariego (* 1970), spanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Pedro Casariego (1955–1993), spanischer Schriftsteller